Straż Bezpieczeństwa
 Straż gminna (miejska)
 Straż graniczna
 Straż Celna
 Straż Graniczna RP
 Straż Graniczna II RP
 Straż grobowa
 Straż Leśna
 Straż Ludowa
 Straż Łowiecka
 Straż Marszałkowska
 Straż Marszałkowska (historia)
 Straż Marszałkowska (obecnie)
 Straż Mazurska
 Straż Obywatelska
 Straż Ochrony Kolei
 Straż Parku Krajobrazowego
 Straż Parku Narodowego
 Straż pożarna (ogniowa)
 Państwowa Straż Pożarna
 Ochotnicza Straż Pożarna
 Wojskowa Straż Pożarna
 Straż Praw
 Straż przednia (awangarda)
 Straż Przednia
 Straż Rybacka
 Straż tylna (ariergarda)
 Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych

Geografia 
 Straż – miejscowość w woj. podlaskim
 Straż – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Straż – osada na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie użhorodzkim, we wsi Sołomonowo

Literatura i filmy 
 Straż dzienna
 Straż nocna
 Straż przyboczna
 Straż! Straż! – powieść
 Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa – czasopismo Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego